Præsidentflag er en betegnelse på det flag (også kaldet standart) som føres af et lands statsoverhoved når statsformen er republikansk, tilsvarende kongeflag i monarkier.

Som kongeflag kan præsidentflag være nationalvåbenet i flagform eller en variant af nationalflaget. Islands præsidentflag har samme form som Danmarks og Sveriges kongeflag, det vil sige det har nationalvåbenet i en hvid spuns i korsmidten. I Republikken Irland er præsidentflaget en gul harpe på blå dug, det vil sige nationalvåbenet i flagform.

Flag
Præsidenter